Il singolare del torneo di tennis Nuremberg Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Frew McMillan che ha battuto in finale Thomaz Koch 2-6, 6-3, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nuremberg Open 1976